HQI est un sigle qui peut désigner :
 haut quotient intellectuel, un synonyme de surdoué ;
 lampe HQI (où HQI signifie ), un type de lampe à décharge.
 HQI  (France HPC Hybrid Quantum Inititiative) est un programme français situé dans le sillage du plan national quantique.